Маргарет Корт і Вірджинія Вейд були чинними чемпіонками, але цього разу брала участь лише Вірджинія Вейд, яка виступала в парі з Ольгою Морозовою. 

Delina Boshoff і Ілана Клосс виграли титул, у фіналі перемігши пару Морозова і Вейд з рахунком 6–1, 6–4.

Сіяні пари

Сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 

Жінки, парний розряд, 1976
1976 у жіночому тенісі
1976 в американському спорті